Колган — еврейская фамилия. Известные носители:
 Колган, Алексей Анатольевич (род. 1971) — российский актёр театра и кино, мастер дубляжа.
 Колган, Джон (1592—1657) — ирландский историк, агиограф.
 Кенн Фаэлад мак Колган (ум. 682) — король Коннахта (663—682) из рода Уи Бриуйн.